La Frontera (Santa Cruz de Tenerife), een gemeente in provincie Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje.
La Frontera (Cuenca), een gemeente in provincie Cuenca, Castilië-La Mancha, Spanje.
Arcos de la Frontera, een gemeente in provincie Cádiz, Andalusië, Spanje.
Jerez de la Frontera, een gemeente in provincie Cádiz, Andalusië, Spanje.
Vejer de la Frontera, een gemeente in provincie Cádiz, Andalusië, Spanje.
La Frontera (krant), krant in Texas

Zie ook
Frontera (doorverwijspagina)